1330 км, 1330 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 Казарма 1330 км — упразднённый населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края.

 1330 км — упразднённый остановочный пункт, Горьковская железная дорога (Пермский край).
 1330 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога ((Ростовская область). Код 510416
 1330 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 818656